La 3MB, abbreviazione di 3 Men Band, è stata una stable di wrestling attiva nella World Wrestling Entertainment tra il 2012 e il 2014, formata da Drew McIntyre, Heath Slater e Jinder Mahal.

Storia 
Nella puntata di SmackDown del 21 settembre, Heath Slater ha un match con Brodus Clay che si conclude per vittoria per squalifica di Clay, quando Drew McIntyre, Jinder Mahal e lo stesso Slater attaccano Clay e, dopo il pestaggio, si alzano tutti e tre la mano in segno di alleanza. Qualche giorno dopo, su Twitter, i tre annunciano di aver formato ufficialmente una stable chiamata 3 Men Band.

A Smackdown! del 19 ottobre, Heath Slater sconfigge Brodus Clay, grazie all'aiuto dei suoi 2 compagni di stable che distraggono il Funkasaurus. Nel loro primo PPV (Survivor Series), i 3MB (Heath Slater e Jinder Mahal) sconfiggono il Team Co-Bro (Santino Marella e Zack Ryder), nel pre-show dell'evento. A TLC, i 3MB vengono sconfitti da The Miz, Alberto Del Rio e Brooklyn Brawler in un 6-Man Tag Team Match. La sera dopo, nella puntata dedicata agli Slammy Awards, perdono un altro match a 6 contro Miz, Del Rio e Tommy Dreamer.

Nell'ultima edizione di Raw del 2012, Slater viene scelto insieme a McIntyre dal Team Hell No come sfidanti ai titoli di coppia, ma perdono l'incontro.

A inizio 2013, i 3MB annunciano la loro partecipazione alla Royal Rumble e se ne vantano con Randy Orton, che sfida Slater ad un match che viene vinto dal wrestler di St. Louis. Iniziano poi una breve rivalità con Sheamus, perdendo un 3 on 1 Handicap match, ma sconfiggendo l'irlandese in una 3 on 1 Over the Top Rope Battle Royal. Ad NXT, non riescono ad avanzare nel torneo per decretare i primi NXT Tag Team Champions, poiché vengono eliminati al primo turno da Adrian Neville e Oliver Grey.

I tre partecipano alla Royal Rumble, ma nessuno di loro riesce a portare a casa il match. Il 12 aprile, a SmackDown, i 3MB irrompono nel ring con l'intento di attaccare Triple H, ma vengono assaliti dai membri dello Shield. A Raw, chiamano poi i tre dello Shield per un confronto, ma dallo stage esce Brock Lesnar che attacca violentemente Mahal, Slater e McIntyre. Il 29 aprile, i 3MB attaccano lo Shield, ma arrivano Daniel Bryan e Kane, membri del Team Hell No, che inizialmente sembrano volerli aiutare, ma con la fuga dello Shield, Bryan e Kane attaccano invece i 3MB.

Nella puntata di WWE Main Event del 17 luglio, Slater ha un match contro Justin Gabriel, ma il match termina in no contest quando interviene la Wyatt Family. Il 15 settembre, a Night of Champions, non riescono a vincere il Turmoil Tag Team match nel kick-off del PPV. Nella puntata di Raw del 7 ottobre Drew McIntyre e Jinder Mahal perdono contro i Los Matadores. Nella puntata di WWE Main Event del 9 ottobre la 3MB sconfigge i Tons of Funk in un handicap match. Nella puntata di Smackdown del 4 novembre i 3MB vengono sconfitti dagli Usos e da R-Truth.

A causa di un grave infortunio di Heath Slater, la WWE decide di sostituirlo per il periodo degli house of show di dicembre - gennaio con Ricardo Rodríguez, inserendolo in segmenti e match comici assieme a Jinder Mahal e Drew McIntyre.

A Raw e Smackdown, i 3MB continuano a cambiare gimmick e nome; nel tour nel Regno Unito si chiamano The Union Jacks, a Nashville si sono presentati con una gimmick country sotto il nome di The Rhinestone Cowboys, mentre ai taping di Smackdown ad Atlanta, città degli ex World Tag Team Champions The Fabulous Freebirds, i 3MB si sono presentati come The Fabulous 3Birds, ma in nessuna di queste occasioni riescono ad ottenere una vittoria. Nell'edizione di WWE Superstars del 14 dicembre perdono ancora contro i Los Matadores, aumentando ancora la loro losing streak.

Dopo aver aiutato Kane ad attaccare lo Shield il Director of Operations, per ricompensarli, permette ai tre membri di partecipare nella Andrè the Giant Memori al Battle Royal di WrestleMania XXX. I tre, dopo aver eliminato vari concorrenti (Darren Young, The Great Khali e Zack Ryder), perderanno a loro volta il match a causa di Mark Henry. Infatti, l'atleta di colore, li eliminerà facilmente dalla battle royal. Nella puntata del 14 aprile di Raw, i 3MB continueranno la loro alleanza con l'Authority di Triple H, e assieme ad altri otto wrestler heel, affronteranno i membri dello Shield in un handicap match, per poi attaccarli brutalmente. I tre continueranno comunque il loro ruolo comedy all'interno dello show oltre a supportare i membri dell'Authority e dell'Evolution contro i tre membri dello Shield.

Nel frattempo i tre rockettari continuano la loro faida con i Los Matadores e, nella puntata di Main Event del 15 aprile, Jinder Mahal e Drew McIntyre, assumono come mascotte Hornswoggle, che non turnava heel dal 2007. L'assunzione di quest'ultimo serve infatti per contrastare la mascotte dei due rivali mascherati, El Torito, spesso causa delle sconfitte dei 3MB nei loro confronti coi Matadores. Tra le due mascotte regna ostilità, tanto che spesso i loro rispettivi compagni sono costretti a separarli, e successivamente la loro faida culmina in un match di Smackdown del 18 aprile, dove El torito batte Hornswoggle.
Nella puntata del 22 aprile di Main Event Hornswoggle riuscirà a prevalere sul rivale dopo un Tadpole Splash. Inoltre i 3MB (Slater & McIntyre), riusciranno a battere i Matadores nella puntata successiva di Main Event, grazie a una distrazione di Hrnswoggle & Mahal, che verranno lo stesso attaccati da El Torito. A Extreme Rules Hornswoggle viene sconfitto da El Torito in un WeeLC match. La faida tra le due fazioni continua anche dopo Extreme Rules, poiché i quattro rockettari attaccano i wrestler latinoamericani che stavano festeggiando la festa del 5 de Mayo. Successivamente Hornswoggle staccherà a El Torito la sua coda, giurando poi di prendersi la sua maschera. Ciò porta ad un Hairs vs. Mask match per Payback, ove Hornswoggle perderà e verrà umiliato venendo rasato. Dopo questo avvenimento Hornswoggle sarà costretto a portare una parrucca afro.

Il 12 giugno la stable si scioglie in seguito a una nota sul sito della WWE che annuncia il rilascio di Jinder Mahal e Drew McIntyre.

Nel wrestling

Mosse finali 
Drew McIntyre
 Future Shock (Double Underhook DDT)

Heath Slater
 Smash It (Spinning Lifting DDT)

Jinder Mahal
Camel clutch

Musiche d'ingresso 
 One Man Band di Jim Johnston (21 settembre 2012–18 ottobre 2012)
 More Than One Man di Jim Johnston (25 ottobre 2012–12 giugno 2014)

Note

Collegamenti esterni 
 

Tag team e stable della WWE